Verbascum
 Verbascum boerhavii
 Verbascum thapsus
 Setaria italica